Виллет:
 Виллет () — коммуна во Франции, департамент Ивелин
 Виллет () — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель
 Виллет () — коммуна во Франции, департамент Эр

См. также 
 Виллет-д’Антон
 Виллет-де-Вьенн
 Виллет-сюр-Об
 Виллет-сюр-Эн
 Ла-Виллет
 Ла Виллет